Пролетарська селищна рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Пролетарська селищна рада — Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район
 Пролетарська селищна рада — Луганська область, м. Ровеньки